Изоба́ра ( — «одинаковый» +  — «вес»):

 Изобара — линия, изображающая на термодинамической диаграмме один из изопроцессов — изобарный (то есть процесс, происходящий при неизменном давлении).
 Изобара — изолиния на географической карте, соединяющая точки с одинаковым атмосферным давлением.

См. также 
 Изобар — элемент множества нуклидов с одинаковыми массовыми числами.

Изолинии